Sambou ist der Familienname folgender Personen:

 Demba B. T. Sambou, gambischer Politiker
 Emil Sambou (* 1994), gambischer Fußballspieler
 Ernest Sambou (* 1947), senegalesischer Priester, Bischof von Saint-Louis du Sénégal
 Gregory Sambou (* 1994), gambischer Fußballspieler
 Harry Sambou, gambischer Beamter, Diplomat und Politiker
 Isabella Sambou (* 1980), senegalesische Ringerin
 Ismaila Sambou (* 1948), gambischer Politiker
 Kaba Sambou (* 1996), gambischer Fußballspieler
 M. I. Sambou-Gassama (1947–2020), gambischer Sprachwissenschaftler, Diplomat, Autor und Dichter
 Massamba Lô Sambou (* 1986), senegalesischer Fußballspieler
 Pape Landing Sambou (* 1987), gabunischer Fußballspieler
 Sainey Sambou (* 1992), gambischer Fußballspieler